Gorgoroth – fikcyjna kraina z mitologii Śródziemia J.R.R. Tolkiena
 Gorgoroth – norweska grupa blackmetalowa

Zobacz też:
 Ered Gorgoroth – fikcyjny łańcuch górski z mitologii Śródziemia J.R.R. Tolkiena